Wolfgang Wehowsky ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Wehowsky (Theologe) (1912–1981), deutscher Theologe
 Wolfgang Wehowsky (Politiker) (* 1950), deutscher Politiker (SPD)